Wildermann ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Wildermann (1884–1954), deutscher Bühnenbildner und Bildhauer
 Max Wildermann (1845–1908), deutscher Mathematiker und Physiker
 Rudolf Wildermann (1864–1926), deutscher katholischer Geistlicher, Lehrer und Politiker (Zentrum)
 William Wildermann (1919–2004), deutsch-amerikanischer Sänger (Bassbariton)

Siehe auch:
 Wildemann (Begriffsklärung)
 Wildenmann
 Wilder Mann (Begriffsklärung)